Isichthys henryi (del grec isos, igual + ichtys, peix)  és un peix d'aigua dolça africà, una espècie monotípica de «peix elefant» en la família mormyridae.

Es pot trobar al llarg de la costa centre-oest africana, en conques costaneres de Guinea, Sierra Leone i Libèria  i en la conca del Níger a través del Camerun i Gabon per a la conca del riu Kouilou .

Morfologia 
Pot arribar a tenir una longitud d'uns 29 cm.

Posseeix electroreceptors en tot el cap, en la regió dorsal i en algunes parts de la regió ventral; absent des del costat i el peduncle caudal on es troba l'òrgan elèctric. La descàrrega de l'òrgan elèctric (EOD) és de baixa freqüència i diferent del mascle de la femella.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació, es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)»

Filogènia

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 

Mormirins